Kruse kan som auktorsförkortning betyda:

 James J. Kruse
 Walther Kruse

Robotskapade auktorsförkortningar